Túnica

Localidades
Tunica (Mississippi)
Condado de Tunica
Ou ainda:
North Tunica

Outros
1070 Tunica
Pescada-tunica

Desambiguação